43-й выпуск  Три дня Брюгге — Де-Панне — шоссейной однодневной велогонки по маршруту между бельгийскими городами Брюгге и Де-Панне. Гонка состоялась 27 марта 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал нидерландский велогонщик Дилан Груневеген из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд: 15 команд категории UCI WorldTeam и 9 профессиональных континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 168 гонщиков. До финиша доехали 155 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Три дня Брюгге — Де-Панне 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2019 году
Март 2019 года